Přemysl de Ploeger, legendarische hertog van Bohemen (begin 8e eeuw)
 Přemysl van Moravië, markgraaf van Moravië (1227-1239)